Il campionato di calcio di Primera División messicana 1945-1946 o (Liga Mayor) è stato il terzo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 19 agosto 1945 e si concluse il 16 giugno del 1946. Vide la vittoria finale del Veracruz.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'A.D.O. ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
1945-1946